Rzechta :

 Rzechta (Grande-Pologne), localité polonaise de la gmina mixte de Dobra, située dans le powiat de Turek
 Rzechta (Łódź), localité polonaise de la gmina et du powiat de Sieradz
 Rzechta Drużbińska, village de la gmina de Zadzim, du powiat de Poddębice